Dušan Kostić ist der Name folgender Personen:

* Dušan Kostić (Schriftsteller) (1917–1996), jugoslawischer Journalist und Schriftsteller
 Dušan Kostić (Komponist) (1925–2005), jugoslawisch-serbischer Komponist